Ива́н Миха́йлович Бело́в:
 Белов, Иван Михайлович (1905—1961) — советский генерал-полковник авиации.
 Белов, Иван Михайлович (1915—1941) — Герой Советского Союза.